Gminy we Francji:
 Lavalette – gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Lavalette – gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Lavalette – gmina w regionie Midi-Pireneje

Miasta w USA:
 Lavalette – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wayne